Tacchella ist der Familienname folgender Personen:
 Ely Tacchella (1936–2017), Schweizer Fußballspieler
 Jean-Charles Tacchella (* 1925), französischer Regisseur und Drehbuchautor